Ferruccio es un nombre de pila italiano derivado del latín Ferrutio (el nombre de un santo cristiano del siglo ), y puede referirse a:

 Ferruccio Busoni (1866–1924), un compositor, pianista, profesor de música y director de orquesta italiano
 Ferruccio Furlanetto (nacido en 1949), un bajo-barítono italiano
 Ferruccio Lamborghini (1916–1993), fabricante de automóviles italiano
 Ferruccio Parri (1890–1981), político italiano
 Ferruccio Valcareggi (1919–2005), futbolista y entrenador italiano